Галицкое княжество:
 Галицкое княжество — образовано в 1140 году.
 Галицко-Волынское княжество — княжество на юго-западе Руси, создано в 1199 году 
 Галич-Мерьское княжество — княжество с центром в Галиче Костромском